«Старые зурначи» — грузинский художественный фильм, снятый режиссёром Валерианом Квачадзе на киностудии «Грузия-фильм» в 1972 году.

Сюжет 
В одном из старых районов города Тбилиси живут старые зурначи. Их дети погибли в войне, и за зурначами ухаживают только их верные жёны. Зурначи живут только прошлым и своей музыкой. Музыканты переживают, что молодому поколению перестают быть интересны народные инструменты.

В ролях 
 Георгий Сагарадзе — Бутхуза
 Рамаз Чхиквадзе — Тедо
 Бухути Закариадзе — Соса
 Верико Анджапаридзе — Бабале, жена Бутхуза
 Сесилия Такайшвили — Нуца, жена Тедо
 Этери Моцикулашвили — Макрине, жена Сосы
 Василий Кахниашвили
 Зураб Капианидзе — Зураб, шофер
 Георгий Кавтарадзе — Пируз Пикриашвили, лейтенант милиции
 Борис Ципурия — Ладо, молочник
 Рамаз Гиоргобиани
 Михаил Чубинидзе
 Лонда Убелава

Примечания 

Фильмы СССР 1972 года
Фильмы студии «Грузия-фильм»
Фильмы с музыкой Гии Канчели